Monsieur Gallet, décédé peut désigner :
 Monsieur Gallet, décédé (1931), un roman de Georges Simenon, le  relatant une enquête du commissaire Maigret ;
 Monsieur Gallet, décédé (1956), un épisode de la série télévisée québécoise Quatuor diffusée de 1955 à 1959 à la Télévision de Radio-Canada ;
 Monsieur Gallet, décédé (1987), un épisode de la série télévisée Les Enquêtes du commissaire Maigret, créée par Claude Barma et Jacques Rémy d'après l'œuvre de Georges Simenon ;